Дуранго:

 Дуранго — місто в США, штат Колорадо
 Вікторія-де-Дуранго — місто в Мексиці
 Дуранго — місто в Іспанії
 Дуранго — штат в Мексиці